Einsteinhaus steht für folgende Wohnstätten Albert Einsteins:

 Einsteinhaus Bern, Wohnung von 1903 bis 1905
 Einsteinhaus Caputh, Wohnhaus von 1929 bis 1932

Siehe auch:
 Einsteinturm in Potsdam